Vesterbro, een Deense wijk in Kopenhagen
 Westerbrug (Groningen), een brug over het Hoendiep in Groningen
 Westerbrug (Haarlem), een voormalige brug in Haarlem
 Westerbrug (Mensingeweer), een brug over de Mensingeweesterloopdiep in Mensingeweer
 Westerbrug (Nieuwe Niedorp), een brug over de Kanaal Alkmaar-Kolhorn bij Nieuwe Niedorp
 Westerbrug (Rotterdam), een voormalige brug
 Westerbrug (Utrecht), een voormalige brug over de Stadsbuitengracht van Utrecht
 Westergasbrug, een brug in Amsterdam

Zie ook
 Noorderbrug
 Oosterbrug
 Zuiderbrug